Виньегра () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.* Виньегра, Мануэль (род. 1988) — мексиканский футболист, полузащитник.
  (1862—1915) — испанский художник, ученик Вильегаса-и-Кордеро, Хосе.

Топонимы 
 Виньегра-де-Абахо — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Виньегра-де-Арриба — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Виньегра-де-Морания — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Примечания